Лупи (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лупи, Карла (1965—2012) — португальская актриса и преподаватель актёрского мастерства.
 Лупи, Маурицио (род. 1959) — итальянский политик, министр инфраструктуры и транспорта в правительстве Летта и в правительстве Ренци.

Топонимы
  — муниципалитет в филиппинской провинции Южный Камаринес.

См. также